Bona de Saboya (en italiano, Bona di Savoia; Avigliana, 10 de agosto de 1449-Fossano, 17 de noviembre de 1503) fue duquesa de Milán como la segunda esposa de Galeazzo María Sforza, duque de Milán, y miembro de la noble casa italiana Saboya. Actuó como regente de Milán durante la minoría de su hijo de 1476-1481.

Familia y matrimonio 

Bona nació en Chambéry, Saboya. Sus padres fueron el duque Luis de Saboya y Ana de Lusignan de Chipre. Era una de diecinueve hijos. Entre sus muchos hermanos estuvieron:

Amadeo IX de Saboya.
Felipe II, duque de Saboya.
Luis de Saboya, conde de Ginebra.
Margarita de Saboya.
Carlota de Saboya, que se casó con el rey Luis XI de Francia.

En 1464, iba a ser prometida con el rey Eduardo IV de Inglaterra, hasta que se reveló su matrimonio secreto con Isabel Woodville. Bona se casó con Galeazzo María Sforza el 9 de mayo de 1468. Se había rumoreado una alianza entre los Sforza y la casa real de Francia ya desde 1460, y "en junio de 1464, Bona de Saboya fue oficialmente ofrecida a Galeazzo a través de cartas del rey de Francia y el duque de Saboya." 

Galeazzo y Bona tuvieron cuatro hijos:
 Gian Galeazzo (20 de junio de 1469-21 de octubre de 1494), se casó con su prima carnal, Isabel de Nápoles (2 de octubre de 1470-11 de febrero de 1524), de quien tuvo descendencia, incluyendo a Bona Sforza, reina consorte del rey Segismundo I de Polonia, quien a su vez tuvo seis hijos.
 Hermes María (1470-1503), marqués de Tortona.
 Blanca María (5 de abril de 1472-31 de diciembre de 1510), en enero de 1474, se casó primero con Filiberto I, duque de Saboya; el 16 de marzo de 1494, se casó por segunda vez, con el sacro emperador romano Maximiliano I. No tuvo descendencia de ninguno de sus dos esposos.
 Ana (21 de julio de 1476-2 de diciembre de 1497), se casó con Alfonso I de Este, duque de Ferrara. Ana murió al dar a luz a su único hijo, un niño, que murió poco después de su bautismo. La segunda esposa de Alfonso fue Lucrecia Borgia.

Regencia
El esposo de Bona, Galeazzo María Sforza, fue asesinado el 26 de diciembre de 1476, a los 32 años de edad, por tres jóvenes nobles en el porche de la catedral de San Esteban de Milán. A Galeazzo le sucedió, tras diez años de reinado, su hijo de siete años, Gian Galeazzo Sforza (1469-1494) bajo la regencia de Bona. Pero pronto surgieron disensiones entre la regente y su cuñado, Ludovico María Sforza, apodado "El Moro".

En este primer encuentro Bona y su principal consejero, Cicco Simonetta, salieron victoriosos, y Ludovico y sus hermanos se vieron obligados a abandonar la ciudad. Para obtener su readmisión, Ludovico, se aprovechó de la rivalidad entre Tassino (el favorito de Bona) y Simonetta. Le siguió la caída y ejecución de Simonetta. Desde 1479 el auténtico gobierno de Milán quedó en las manos de Ludovico, cuyo poder fue asegurado aún más en el año 1480, cuando él capturó a su sobrino Gian, privándolo del ducado y asumió el control. Posteriormente, Bona se vio obligada a abandonar Milán y Ludovico quedó gobernando sin persona que lo desafiase. 

Bona de Saboya encargó el manuscrito Libro de Horas, que fue pintado alrededor del año 1490 por el famoso artista de la corte Giovan Pietro Birago. Usó el libro, que contenía textos devocionales y se considera como uno de los tesoros más destacados del Renacimiento italiano.

Ancestros

Referencias

Duquesas consortes del siglo XV
Duquesas consortes de Milán
Princesas de la casa de Saboya
Regentes
Consortes de la casa de Saboya
Nobles italianas del siglo XV
Nacidos en Avigliana
Fallecidos en Fossano